Das Civil Internment Camp No. 7 ist die Bezeichnung der britischen Rheinarmee für:

 das Camp Roosevelt, Internierungslager in Hemer zwischen 1945 und 1946.
 das Internierungslager Eselheide, Internierungslager in der Senne bei Stukenbrock zwischen 1946 und 1947.